Путково — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Двиницкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Двиницкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 62 км, до центра муниципального образования Самсоновской — 3 км.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Путково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района